Verizon Ladies First Tour — международный совместный тур американских певиц Бейонсе, Алишии Кис и Мисси Эллиот, прошедший в 2004 году.

Даты тура 

Фестивали
 Этот концерт был частью «Spring Break Stampede»

Отменённые шоу

Прибыль

Примечания 

Турне Бейонсе
Концертные туры
Концертные туры 2004 года